Kaya bezeichnet:

 Kaya (Name), einen insbesondere türkischen Familien- und Vornamen
 Kaya (Album), ein Album von Bob Marley
 einen Baum, siehe japanische Nusseibe
 Kaya (Brotaufstrich), Marmelade aus Kokosmilch
 Kaya FC-Iloilo, einen Fußballverein aus Iloilo City, Philippinen
 Kaya FM, einen südafrikanischen Radiosender
 einen buddhistischen Ausdruck aus dem Sanskrit, siehe Trikaya
 ein anderes Wort für Marihuana
 Kaya (Programmiersprache)
 Kaya (Musiker), einen japanischen Musiker
 Kaya (mauritischer Musiker), einen mauritischen Sänger und Erfinder des Seggae

Kaya heißen die Orte:
 Kaya (Burkina Faso), Stadt in Burkina Faso
 Kaya (Südsudan), Stadt im Südsudan
 Kaya (Kyōto), Stadt in Japan
 Kaya (Indonesien), Stadt in Indonesien
 Kaya (Uganda), Ort in Uganda
 Gaya, historisches Reich im mittleren Süden Koreas
 Kaya (Heiligtum), frühere Siedlungsorte der Mijikenda in einem Waldgebiet an der Küste Kenias

Siehe auch:
 Kaja
 Kayah
 Caja